Сан Андрес Истлавака има више значења:

 Општина Сан Андрес Истлавака (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес Истлавака (Сан Андрес Истлавака, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику